LSM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Long Semado (Malaysia)
 Latvijas sabiedriskais medijs – emittente radiotelevisiva lettone